A competição de florete individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928 foi disputada entre os dias 31 de julho e 1 de agosto no Schermzaal. No total, 27 esgrimistas de 11 nações disputaram o evento.

Medalhistas 
As três melhores colocadas da fase final conquistaram as medalhas, a alemã Helene Mayer encerrou a fase final do evento invicta e, consequentemente, ganhou o ouro. A medalha de prata foi conquistada por Muriel Freeman da Grã-Bretanha e o bronze ficou com outra alemã, Olga Oelkers.

Resultados

Quartas de finais 
As partidas ocorreram no dia 31 de julho, as quatro de cada grupo se classificaram para a fase seguinte.

 Grupo A

 Grupo B

 Grupo C

 Grupo D

Semifinais 
As partidas ocorreram no dia 1 de agosto, as quatro melhores de cada grupo se classificaram para a fase final.

 Grupo A

 Grupo B

Fase final 
As partidas da fase final ocorreram no dia 1 de agosto.

Florete individual feminino
1928 na esgrima